Пётр Александрович Дьяконов:
 Дьяконов, Пётр Александрович (1908—1963) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Дьяконов, Пётр Александрович (1903—1983) — советский военный деятель, генерал-майор.